«Больца́но» () — итальянский хоккейный клуб из города Больцано. Основан в 1933 году. Выступает в Австрийской хоккейной лиге. Домашние матчи проводит в ледовом дворце .

История 

Хоккейный клуб «Больцано» был основан в 1933 году. Большую популярность хоккей в Италии набрал только после Второй мировой войны. В 1962 году клуб выигрывает своё первое чемпионство. В 1988 году клуб завоевал десятое чемпионство, что позволило ему нашить золотую звезду на свитера игроков. В девяностых годах клуб завоёвывает ещё пять титулов. В 1998 году «Больцано» добавляет к своему названию слово Лисы в честь спонсоров клуба: пивоваренной компании «Форст». В 2000 году клуб выигрывает очередной титул, разгромив в финале «Азиаго». В том же году команда возвращает своё название. В течение следующих восьми лет клубу не удаётся выиграть титул. Лишь в 2008 году клуб, наконец, выигрывает семнадцатое по счёту чемпионство. В 2009 году клуб выступает в Континентальном кубке, где выигрывает бронзу. В 2013 году клуб подал заявку на участие в Австрийской хоккейной лиге, куда и был принят 8 июля. Также в Серию B был заявлен дубль клуба. В феврале 2014 года Больцано организовал турнир в честь восьмидесятилетия клуба. В нём приняли участие французский «Руан» и российская «Югра». Турнир выиграла «Югра», «Больцано» занял последнее место. В австрийской лиге команда заняла четвёртое место, а в плей-офф выиграла кубок, тем самым став первым иностранным клубом-триумфатором. Благодаря победе в Австрийской лиге клуб получает право участвовать в Лиге чемпионов. Команда выступила в групповом этапе и заняла третье место, набрав девять очков.

Достижения 
 Серия А
 Чемпион (19)  : 1963, 1973, 1977, 1978, 1979, 1982, 1983, 1984, 1985, 1988, 1990, 1995, 1996, 1997, 1998, 2000, 2008, 2009, 2012
 Кубок Италии по хоккею
 Обладатели (3)  : 2004, 2007, 2009
 Суперкубок Италии по хоккею
 Обладатели (4)  : 2004, 2007, 2008, 2012
 Австрийская хоккейная лига
 Чемпион (2)  : 2014, 2018
 Кубок Альп
 Обладатели  : 1963
 Альпенлига
 Чемпион  : 1994
 Турнир шести наций
 Чемпион  : 1994

Текущий состав

Вратари 
 01  Андреас Барнард
 38  Самюэль Гарвей

Защитники 
 07  Райан Калкин
 15  Энрико Малиоранци
 28  Кэмерон Джинетти
 44  Скотт Валентайн
 89  Майк Далхёйсен
 90  Дилан Ди Перна
 98  Койл Халтис

Нападающие 
 09  Даниэль Мантенуто
 10  Дастин Гэзли
 13  Диего Глюк
 19  Брэдли МакКлюр
 26  Анджело Мичели
 29  Леонардо Фелисетти
 39  Мэтью Фраттин
 62  Митчелл Халтис
 71  Ханнес Касслаттер
 88  Доминик Альберга
 91  Майк Хэлмо
 92  Кристиан Томас
 93  Лука Фриго
 94  Даниэль Франк

Примечания

Литература 
 Dieter Knoll, Alex Raffeiner. 75 Jahre HC Bozen — 75 anni HC Bolzano, Bolzano, Athesia Spectrum, 2008. ISBN 978-88-6011-136-4

Ссылки 
 История хоккейного клуба «Больцано»

Хоккейные клубы Италии
Хоккейные клубы по алфавиту
Спорт в Больцано
Организации Больцано